L'Amuse CarbonR est une Nissan Skyline R34 préparée par Amuse.

Amuse CarbonR
Automobile des années 2000
Coupé
Modèle de voiture de sport